Associació Obrera Assembleïsta, sindicat històric d'Espanya
 American Overseas Airlines, aerolínia històrica que operava entre Estats Units i Europa
 Arqueobacteri oxidant de l'amoni, arqueobacteri que oxida l'amoni en el procés de nitrificació
 AOA també és el codi ISO 4217 del kwanza, moneda oficial d'Angola
 aoa també és el codi ISO 639-3 de l'angolar, llengua parlada pels angolars de São Tomé i Príncipe